Лейса ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Наварра. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Лейцальдеа. Занимает площадь 58 км². Население — 2912 человек (на 2006 год). Расстояние до административного центра провинции — 70 км.

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Наварры